Обозначение M1920 может иметь отношение к различным системам вооружения:

 Brixia M1920 — итальянский станковый пулемет, созданный на основе опыта Первой мировой войны 
 14" железнодорожное орудие M1920 — американская сверхтяжелая железнодорожная артиллерийская система созданная в 20-х годах XX века
 M1920 — начальныe прототипы американского полевого орудия М59 и гаубицы М115